Omega Aquarii è una denominazione stellare che fa riferimento a due stelle distinte:
 Omega1 Aquarii, una stella bianco-azzurra di sequenza principale di magnitudine 4,49
 Omega2 Aquarii, una subgigante bianca di magnitudine 4,97.